

Persone
Anja Nissen – cantante australiana di origini danesi
Aud Egede Nissen – attrice, produttrice cinematografica e regista teatrale
Georg Nikolaus Nissen – diplomatico e scrittore danese
Greta Nissen – ballerina e attrice norvegese naturalizzata statunitense
Heinrich Nissen – storico tedesco
Marit Nissen – attrice e doppiatrice tedesca

Altro
2124 Nissen – asteroide asteroide della fascia principale